Домерг () — фамилия.
 Домерг, Жан-Франсуа (род. 1957) — французский футболист, выступавший за сборную Франции на позиции защитника.
 Домерг, Жан-Габриэль — французский художник.
 Домерг, Франсуа Юрбен — французский филолог, член Французской академии наук.
 Фабр-Домерг, Поль (1861—1940) — французский зоолог и медик.